Португалию на конкурсе песни Евровидение-2008 во втором полуфинале представила Ваня Фернандеш с песней «Senhora do Mar» (также была записана английская версия песни под названием «Lady of the Sea»). Песня прошла в финал, заняв 13 место и набрав 69 очков.

Национальный отбор 
Португальская компания RTP пригласила ряд известных в стране продюсеров, позволив им выбрать исполнителей и песни. Финал отбора прошел 9 марта.

Голосования 
В финале Португалии самое большое (10) баллов дали  и

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения  
 Португалия на конкурсе песни Евровидение 2008 

Португалия на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2008»